Faltis ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Faltis (1847–1900), böhmischer Komponist
 Evelyn Faltis (1887–1937), böhmische Komponistin
 Franz Faltis (1885–1963), österreichischer Chemiker
 Johann Faltis (1796–1876), böhmischer Textilunternehmer
 Gertie Hampel-Faltis (1897–1944), böhmische Dichterin